Bonazzoli – cognome italiano
Emiliano Bonazzoli (1979) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Federico Bonazzoli (1997) – calciatore italiano
8742 Bonazzoli – asteroide della fascia principale